Trijulca ima više značenja:
 Trijulca (Bergamo)
 Trijulca (Lodi)